Mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej – zawody gimnastyczne rozegrane po raz pierwszy w 1978 roku w Madrycie. Mistrzostwa co roku organizuje Europejska Federacja Gimnastyczna (UEG).

Edycje 
Dotychczas rozegrane zawody:

Linki zewnętrzne

Przypisy 

!